Іван (Калинський) () (*14 травня 1799, Радзинь-Підляський — †19 жовтня 1866, В'ятка, Росія) — єпископ-номінат Української Греко-Католицької Церкви; з 1863 року адміністратор Холмської єпархії.
 Калінський Анатолій Миколайович (1946—2018) — Заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
 Калинський Микола Іванович (1917—2018) — радянський військовик, учасник Другої світової війни, почесний громадянин Бердичева.
 Калинський Тимофій Васильович (нар. бл. 1-ї пол. 1740-х рр.— пом. після 1808) — український політичний і громадський діяч 18 століття, історик, полеміст, художник.

Див. також
 Калінська